Николай Тихменев:
 Тихменев, Николай Михайлович (1872—1954) — русский военачальник и востоковед, генерал-лейтенант Генштаба. Участник Белого движения.
 Тихменев, Николай Сергеевич (1884—1961) — член Реввоенсовета армии Советской Латвии, впоследствии директор Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева.